Il singolare del torneo di tennis Czech Indoor Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale Nicolas Thomann 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali (primo turno)
 Raemon Sluiter (Campione)
 Grégory Carraz (quarti di finale)
 Michal Mertiňák (quarti di finale)

 Frédéric Niemeyer (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (semifinali)
 Evgenij Korolëv (quarti di finale)
 Tomáš Cakl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2005